

Architettura 
 Palazzo Capponi-Covoni – palazzo monumentale di Firenze
 Palazzo Covoni – palazzo monumentale di Firenze
 Palazzo Covoni delle Burella – palazzo monumentale di Firenze

Famiglie 
 Covoni – antica famiglia di Firenze

Altro 
 I covoni – titolo di una serie di quadri impressionisti di Claude Monet